Koko peut désigner :
 Koko, un gorille connaissant la langue des signes ;
 l'empereur Kōkō, un empereur du Japon ;
 KOKO, un ancien théâtre devenu salle de concert et boîte de nuit à Londres
 la langue koko, qui désigne plusieurs des langues khoïsan ;
 Koko le clown, un personnage de films d'animation créé par Max Fleischer ;
 Koko, un prénom bantou ;
 un nom vernaculaire du Gnetum africanum, plante consommée dans le bassin du Congo et en République Centrafricaine.
 Koko, un roman de l'écrivain américain Peter Straub.
 Koko, un cheval apparu dans de nombreux westerns américain dans les années 1950.

Patronyme 

 Ali Koko (né en 1974), un joueur de rugby à XV samoan ;
 Christelle Koko, une top-modèle centrafricaine ;
 Georgette Koko (née en 1953), une femme politique gabonaise ;
 Mohamed Belal Koko'o (né en 1986), un footballeur camerounais.

Toponyme 

 Koko, une commune rurale du département de Bondokuy au Burkina Faso ;
 Koko, une commune rurale du département de Loumana au Burkina Faso ;
 Koko, une commune rurale du département de N'Dorola au Burkina Faso ;
 Koko, un arrondissement de la commune de Bantè dans le département des Collines au Bénin ;
 Koko, un village de la Région du Littoral au Cameroun.
 Koko, une localité du département de Bouaké, en Côte d'Ivoire ;
 Koko, une localité du département de Korhogo, en Côte d'Ivoire ;
 Koko, une localité de l'État d'Edo, au Nigeria ;
 Koko Head, un cap de la côte sud-est de l'île d'Oahu dans l'archipel d'Hawaï.

Patronyme africain